Acul du Nord kan syfta på:

Haiti 

 Acul du Nord (arrondissement), 
 Acul du Nord (kommun), 
 Acul du Nord (ort),